Соревнования по бегу на 200 метров у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2019 года прошли 29, 30 сентября и 1 октября в Дохе (Катар) на стадионе «Халифа».

Действующим чемпионом мира в беге на 200 метров являлся Рамиль Гулиев из Турции.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Отбор на чемпионат мира 
Отборочный норматив — 20,40. Для участия в чемпионате мира спортсмены должны были выполнить его в период с 7 сентября 2018 года по 6 сентября 2019 года. Плановое количество участников, установленное ИААФ в этом виде — 56. В случае, если к концу квалификационного периода норматив показало меньшее количество атлетов, международная федерация добирала их до нужного числа на основании показанных результатов.

Специальное приглашение (wild card) вне национальной квоты получили:
 Рамиль Гулиев — как действующий чемпион мира
 Ноа Лайлс — как победитель Бриллиантовой лиги 2019 года

Расписание 

Время местное (UTC+3:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовал | DNF — Не финишировал | DQ — Дисквалифицирован

Предварительные забеги 
Квалификация: первые 3 спортсмена в каждом забеге (Q) плюс 3 лучших по времени (q) проходили в полуфинал.
На старт в 7 забегах вышли 52 легкоатлета.

Полуфиналы 
Квалификация: первые 2 спортсмена в каждом забеге (Q) плюс 2 лучших по времени (q) проходили в финал.

Финал 

Финал в беге на 200 метров у мужчин состоялся 1 октября 2019 года. Американец Ноа Лайлс в 2019 году показал 8-й результат в истории бега на 200 метров (быстрее него бежали лишь три легкоатлета) — 19,50, а также выиграл финал Бриллиантовой лиги на дистанциях 100 и 200 метров. Однако решающий забег в Дохе оказался для него не самым простым. Первым вираж преодолел британец Адам Джемили. Он сохранял лидерство до середины финишной прямой, когда его опередил Лайлс. Американец стал быстрейшим на заключительном отрезке и завоевал золотую медаль. В то же время Джемили не хватило сил до конца дистанции: за 10 метров до финиша его обошли Андре Де Грасс и Алекс Киньонес. Для Де Грасса эта медаль (серебряная) стала второй на турнире: ранее он завоевал бронзу в беге на 100 метров. Алекс Киньонес вошёл в историю чемпионатов мира как второй представитель Эквадора, поднявшийся на пьедестал. Первым был титулованный ходок Джефферсон Перес — трёхкратный чемпион мира (2003, 2005, 2007) и серебряный призёр первенства (1999).

Примечания

Ссылки 
 

бег